Stemastrum är ett släkte av svampar. Stemastrum ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stemastrum